El término Cherry Valley (en inglés, "valle de la cereza" o "valle de las cerezas") puede referirse, en esta enciclopedia:

En Canadá
 a Cherry Valley, en la provincia de Ontario;

En los Estados Unidos

En Arkansas

 a Cherry Valley;

En California
 a Cherry Valley;

En Illinois
 a Cherry Valley;
 a Cherry Valley, un municipio;

En Míchigan
 a Cherry Valley, un municipio;

En Nueva York
 a Cherry Valley;
 a Cherry Valley, una villa;

En Ohio
 a Cherry Valley, un municipio;

En Pensilvania
 a Cherry Valley.